Stampfen steht für:
 ein mechanischer Kompressionsvorgang, siehe Stampfen (Verfahren)
 die seemännische Bezeichnung für die Rotationsbewegung eines Schiffes um seine Querachse

Stampfen ist ein geographischer Name:
 Stampfen (Gemeinde Sankt Roman), Ortsteil von Sankt Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Stampfen (Gemeinde Mörtschach), Ortschaft von Mörtschach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Stampfen, deutscher Name der Stadt Stupava (Slowakei) im Okres Malacky, Bratislavský kraj, Slowakei

 Stampfenbach, rechter Zufluss der Waldaist beim Kraftwerk Riedlhammer, Markt Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich 

Siehe auch
 Stampf